Les Alligatoroidea sont une super-famille de reptiles apparue à la fin du Crétacé et contenant la famille des Alligatoridae.
Cladistiquement, ils sont définis comme comprenant Alligator mississippiensis (Alligator américain) et tous les crocodiliens qui lui sont plus apparentés qu'à Crocodylus niloticus (Crocodile du Nil). Leurs groupe frère est celui des Crocodyloidea.

Systématique 
le clade Globidonta comprend:
 la famille Alligatoridae:
†Brachychampsa, Gilmore 1911
†Stangerochampsa, Wu et al. 1996
 la famille †Diplocynodontidae:
†Baryphracta, Frey et al. 1987
†Diplocynodon, Pomel 1847
et les genres fossiles basaux:
†Akanthosuchus, O'Neill et al. 1981
†Albertochampsa, Erickson 1972
†Deinosuchus, Holland 1909
†Leidyosuchus, Lambe 1907
†Massaliasuchus, Martin & Buffetaut 2008

Notes et références

Références taxinomiques 
 

Crocodilien